Коммунистическая партия Филиппин — основана в 1930 году. Входила в Коминтерн.
 Коммунистическая партия Филиппин — создана в 1968 году в результате раскола компартии. Ведёт партизанскую войну против филиппинского правительства.